Alfonso I d'Aragona (Alfonso Sánchez, 1082 circa – 1134) – re di Aragona e re di Pamplona e re consorte di León e Castiglia dal 1109 al 1114
 Alfonso I d'Este (1476 – 1534) – duca di Ferrara, Modena e Reggio
 Alfonso I Del Carretto – marchese di Finale
 Alfonso I del Portogallo – primo re del Portogallo
 Alfonso I delle Asturie (705 circa – 757) – re delle Asturie
 Alfonso I di Napoli (Alfonso V d'Aragona o Alfonso di Trastámara, 1393 – 1458) – Re della Corona d'Aragona e re di Napoli dal 1442 al 1458